Springartjärn kan syfta på:
Springartjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Springartjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn